Laurentius Petri henviser til flere personer, blandt andre:

 Laurentius Petri Nericius
 Laurentius Petri Gothus